В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Вудфорд ():
 округ '''Вудфорд''' — штат Иллинойс
 округ '''Вудфорд''' — штат Кентукки